Benjamin Smith peut désigner :

 Benjamin Smith (1754-1833), graveur, éditeur et marchand d'estampes anglais ;
 Benjamin Smith Barton (1766-1815), botaniste américain ;
 Benjamin Smith (1783-1860), politicien whig britannique ;
 Benjamin Leigh Smith (1828-1913), explorateur arctique britannique ;
 Benjamin Smith Lyman (1835-1920), ingénieur des mines et géomètre américain ;
 Benjamin Franklin Smith (1865-1944), homme politique canadien ;
 Benjamin Smith (1879-1964), homme politique britannique ;
 Benjamin A. Smith II (1916-1991), sénateur des États-Unis, représentant du Massachusetts ; 
  (1946-), fils de Benjamin A. Smith II, entraîneur américain de hockey sur glace ;  
  (1988-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Benjamin Nathaniel Smith (1978-1999), tueur à la chaîne américain ;
 Benjamin Smith (1971-), directeur général d'Air France-KLM.